FISG ist eine Abkürzung für:
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, der Italienische Eissportverband 
 Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität

Abkürzung